Reis
Roberto I de França —  rei da Frância Ocidental 
Roberto I da Escócia — popularmente conhecido como Roberto de Bruce; rei da Escócia 
Roberto I de Nápoles — cognominado o Sábio;  rei de Nápoles , duque da Calábria, rei titular de Jerusalém e conde de Provence e Forcalquier

Outros nobres
Roberto I de Hesbaye — conde de Hesbaye, da Nêustria e da Austrásia  
Roberto, o Forte — ou Roberto IV de Worms; conde de Worms, marquês da Nêustria, conde de Anjou em 862, conde de Auxerre e conde de Nevers em 865 
Rollo — também conhecido como Roberto I, o Rico; chefe viquingue por vezes apresentado como o primeiro duque da Normandia e 
Roberto I de Namur — conde de Namur 
Roberto I da Normandia — também conhecido como Roberto, o Liberal, Roberto, o Diabo e Roberto, o Magnífico; duque da Normandia 
Roberto I, Duque da Borgonha — ou Roberto I Capeto 
Roberto de Beaumont, 1.º conde de Leicester —  conde de Leicester e de Meulan 
Roberto I da Flandres — conde da Flandres 
Roberto, 1.º Conde de Gloucester — também conhecido como Roberto FitzRoy, Roberto Rufus, Roberto de Caen e Roberto Cônsul; filho ilegítimo de Henrique I de Inglaterra; conde de Gloucester 
Roberto I de Dreux —  cognominado o Grande; conde de Dreux e senhor do castelo de Brie-Comte-Robert. 
Roberto I de Artois — conde de Artois 
Ruperto I, Eleitor Palatino do Reno — cognominado o Vermelho; conde palatino do Reno 
Roberto I de Parma — duque de Parma e de Placência 
Rodolfo, Príncipe Herdeiro da Baviera —   

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história